Mumija je lahko:
 Mumija - fosil
 Mumija - naslov več filmov